Мышецкий — русская фамилия; имеет женскую форму Мышецкая.

Известные носители:
 Мышецкий, Андрей Дионисиевич (1674—1730) — он же  Андрей Денисов, старообрядец-беспоповец, духовный писатель.
 Мышецкий, Борис Ефимович (ум. после 1689) — воевода.
 Мышецкий, Даниил Ефимович (1608—1661) — русский дипломат и военачальник XVII века.
 Мышецкий, Ефим Фёдорович (ум. около 1659) — воевода Саратова в 1620—1622 годах; дворянин московский (с 1627 года).
 Мышецкий, Иван Семёнович (1765 — после 1814) — командир эпохи наполеоновских войн; генерал-майор.
 Мышецкий, Пётр Николаевич (1858—1925) — русский генерал, герой Первой мировой войны.
 Мышецкий, Яков Ефимович (ум. 1700) — стольник и дипломат.

См. также 
 Мышецкие — княжеский род из числа Рюриковичей верхнеокской группы.
 Мышецкий сельсовет — упразднённая административно-территориальная единица, существовавшая на территории Московской губернии и Московской области до 1954 года.